Weinhofer ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Michael Weinhofer (1778–1859), burgenländischer Pfarrer, Homilet und Katechet
 Karl Weinhofer (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Leopold Weinhofer (1879–1947), österreichischer Politiker (SDAP)
 Marion Weinhofer (* 1975), österreichische Fußballspielerin 
 Rudolf Weinhofer (* 1962), österreichischer Fußballspieler